Bern puede referirse a:

 Bern, nombre en alemán de Berna, la capital de Suiza.
 Bern, localidad de Kansas, Estadps Unidos.
 Bern, localidad de Wisconsin, Estados Unidos.
 Bern,  árbol de la familia de las betuláceas.